«Реша́ла. Нулевые» — российский фильм 2019 года, снятый режиссёрами Жаргалом Бадмацыреновым и Александром Кузьминовым.

Описание 
Фильм стал приквелом к предыдущим двум частям «Решала» и «Решала 2», вышедшим в 2012 году. После выхода первых двух фильмов Евгений Замалиев, Жаргал Бадмацыренов и Александр Кузьминов снимали «Эластико», но решили вернуться к съёмкам криминального кино. Приквел снят в том же стиле бандитского Иркутска и Улан-Удэ с элементами комедии. По состоянию на февраль 2020 года, сборы в кинотеатрах составили 16,65 млн руб.

Сюжет 
Фильм повествует о событиях, предшествовавших первым двум частям. Бо́льшая часть фильма представлена в виде рассказа Завгара о происходивших событиях. Идёт 2008 год, лучшие друзья Костя и Завгар в погоне за лёгкими деньгами придумывают нелегальные схемы заработка. Через подставные компании они выигрывают местные тендеры на проведение строительных работ, активно используют давление на конкурентов с помощью криминальных связей и подкупа представителей власти. В соответствии со своим культурным и нравственным уровнем, они тратят деньги на алкоголь, наркотики и разврат. Однако, увлёкшись «красивой жизнью», партнёры оказываются в западне. Костя организует очередную сделку, связанную с покупкой золотого прииска, которая будет стоить ему дружбы и свободы.

Критика 
Критики отмечают хорошую игру актёров и меньшее, по сравнению с предыдущими частями, присутствие сцен со стрельбой и погонями. Существуют также мнения, что приквел не сможет стать полноценным самостоятельным фильмом с учётом того, что, вероятно, не все зрители смотрели предыдущие две части.

Фильм вошёл в семёрку лучших российских кинокартин 2019 года по версии проекта «Кинократия»

Актёры

Примечания

Ссылки 
 Вышел трейлер российской криминальной драмы «Решала. Нулевые»
 Что за фильм «Решала. Нулевые»?
 Фильм «Решала. Нулевые» собрал свыше двухсот тысяч долларов в прокате
 Константин Озеров: "Женя поплатился жизнью за федеральный прокат фильма «Решала. Нулевые»
 В столице прошла премьера фильма «Решала. Нулевые»
 «Решала. Нулевые» собрал в прокате более 16 миллионов
 Решала. Нулевые на сайте film.ru

Фильмы России 2019 года
Фильмы-боевики 2019 года
Фильмы-боевики России с элементами триллера